Aventuras en el tiempo puede referirse a: 

Aventuras en el tiempo: Telenovela de Televisa del año 2001 protagonizada por Belinda y Christopher Uckermann.
Aventuras en el tiempo: Tema musical de la telenovela.
Aventuras en el tiempo (soundtrack): Soundtrack de la telenovela.
Aventuras en el tiempo en vivo: Segundo soundtrack de la telenovela grabado en vivo.
Aventuras en el tiempo: El final en concierto: VHS de la telenovela.